Гори́ста вулиця — назва вулиць.

 Гориста вулиця — вулиця в Києві.
 Гориста вулиця — вулиця в Чернігові.

Вулиці